Burchard van Würzburg, bisschop van Würzburg (741-754)
 Burchard I van Zwaben, officieus hertog van Zwaben (909-911)
 Burchard I van Vendôme, graaf van Vendôme (-1007)
 Burchard I van Halberstadt, bisschop van Halberstadt (-1059)
 Burchard I van Zollern, graaf van Zollern (-1061)
 Burchard I van Straatsburg, bisschop van Straatsburg (1141-1162)
 Burchard I van Wohldenburg, aartsbisschop van Maagdenburg (1232-1235)